Glencoe è una zona collinare delle Highlands scozzesi, caratterizzata da strette valli e foreste, da cui prende il nome la cittadina Glencoe & Dalness.

Storia
Immersa in una natura selvaggia e scarsamente abitata (nonostante la presenza di diversi cottage), è stata teatro del massacro di Glencoe e, per la sua importanza nella storia locale e del Regno Unito, è stata utilizzata come location per alcune scene dei film Bravehart, Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 e di Skyfall.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Geografia della Scozia